Гаплогруппа U2c1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U2c1
 U2c1-a
 U2c1b
 U2c1c
 U2c1d
  U2c1e

Палеогенетика

Бронзовый век 
Шахри-Сухте
 I8726 | 201, Grave 201, LS 1, Period I, phases 10/9 __ Систан и Белуджистан, Иран __ 3100–3000 BCE (5000 BP) __ М __ J2a1h > J-Y15604 # U2c1.

Железный век 
Гандхарская культура
 I12988 | Grave 131, Individual 2 in a double burial , 717 __ Loebanr __ 1000–800 BCE (2850 BP) __ М __ L1a > L1a2b # U2c1b.
 I10523 | Grave 153, Individual 1 (B) in a double burial __ Katelai __ 1000–800 BCE (2850 BP) __ М __ L1a2 > L1a2b # U2c1.
 I8246 | Grave 5, Individual 1 __ Aligrama __ 970–550 BCE (2710 BP) __ М __ G2a2a1 (G-PF3148) # U2c1a.
 I6556 | Grave 63 (?), Individual 3 in a triple burial , T.163C __ Loebanr __ 894-798 calBCE (2670±20 BP, PSUAMS-2792) __ Ж __ U2c1.

Средние века 
История Уттаракханда
 I3344 | R11 __ Роопкунд __ Чамоли, Гархвал, Уттаракханд, Индия __ 772-893 calCE (1180±15 BP, PSUAMS-5460) __ Ж __ U2c1.

Примечания

Публикации 
2019

Ссылки 
 
 U2c1 — Haplogroup
 Ancient DNA: U2c1

Гаплогруппа U2 (мтДНК)